Шу́стер (, ) — німецьке та єврейське прізвище, що буквально перекладається як швець.

Відомі носії:
 Бернд Шустер (1959) — німецький футболіст і футбольний тренер.
 Вальтер Шустер (1929) — австрійський гірськолижник.
 Джон Шустер (1982) — американський керлінгіст, олімпійський чемпіон.
 Норман Шустер (1979) — німецький професійний боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.
 Рудольф Шустер — словацький політичний і державний діяч, другий президент Словаччини.
 Савік Шустер (1952) — тележурналіст, відомий роботою на російському та українському телебаченні.
 Шустер Соломон Абрамович (1934, Ленінград — 1995, Берлін) — радянський і російський кінорежисер, колекціонер.
 Юліан Шустер — німецький футболіст, півзахисник клубу «Фрайбург».

Див. також 
 2018 Шустер — астероїд головного поясую
 Савік Шустер Студія
 Шустер LIVE — телепрограма.

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища